Pierangelo Ghezzi (* 1956) ist ein italienischer Amateurastronom und Asteroidenentdecker.

Er ist Mitarbeiter am Osservatorio Astronomico Sormano (IAU-Code 587) in Sormano und entdeckte zusammen mit Kollegen insgesamt 18 Asteroiden. Am 7. Februar 2022 wurde ein Asteroid nach ihm benannt: (46691) Ghezzi.

Literatur 
 Lutz D. Schmadel: Dictionary of Minor Planet Names. 5th ed. Springer, Berlin 2003, ISBN 3-540-00238-3 (englisch). Voransicht bei Google Book Search.

Weblinks 
 Osservatorio Astronomico Sormano (OAS) (englisch)

Einzelnachweise 

Astronom (20. Jahrhundert)
Amateurastronom
Person als Namensgeber für einen Asteroiden
Italiener
Geboren 1956
Mann